Теразије се може односити на:

 Вага (мјерни инструмент)
 Теразије (Београд)
 Теразије (роман)